Brazília
Porto Alegre, város Brazíliában

 Franciaország
Porto-Vecchio, település Franciaországban, Corse-du-Sud megyében

 Olaszország
Porto Ceresio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Porto Cesareo, község Olaszországban, Puglia régióban, Lecce megyében
Porto Empedocle, település Olaszországban, Szicília régióban, Agrigento megyében
Porto Mantovano, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében
Porto Recanati, település Olaszországban, Marche régióban, Macerata megyében
Porto San Giorgio, település Olaszországban, Marche régióban, Fermo megyében
Porto Sant’Elpidio, település Olaszországban, Marche régióban, Fermo megyében
Porto Tolle, település Olaszországban, Veneto régióban, Rovigo megyében
Porto Torres, település Olaszországban, Szardínia régióban, Sassari megyében
Porto Valtravaglia, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Porto Venere, község Olaszországban, Liguria régióban, La Spezia megyében
Porto Viro, település Olaszországban, Veneto régióban, Rovigo megyében

 Portugália
Porto, város Portugáliában

 Spanyolország
Porto de Sanabria, település Spanyolországban, Zamora tartományban
Porto do Son, település Spanyolországban, A Coruña tartományban